Le terme Kingham peut se référer à:

Toponymes

Canada

 Rivière Kingham, un tributaire de la rivière des Outaouais, de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dans la MRC Argenteuil, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.

Royaume-Uni

 Kingham dans Oxfordshire, au Royaume-Uni
 Kingham Hill School dans Oxfordshire, au Royaume-Uni
 Kingham railway station dans Oxfordshire, au Royaume-Uni

Personnalités

 Henry Kingham, footballeur britannique
 Jonathan Kingham, musicien américain
 Tess Kingham, politicien britannique

Autres

 HMS Kingham (M2704), un dragueur de mines de la British Royal Navy
 Lorraine Kingham, un personnage fictif de la série télévisée Neighbours